ljl – codice ISO 639-3 della lingua li'o